Fort Armstrong steht für:

 Fort Armstrong (Illinois), Fort auf Rock Island im Mississippi River
 Fort Armstrong (Hawaii), Fort bei Honolulu, Oahu
 Fort Armstrong Theatre, Theater auf Rock Island, Illinois
 Fort Armstrong Hotel, Hotel auf Rock Island, Illinois